Чин — многозначное слово:

Ряд, строй 
 Чин — степень служебного положения в Российской империи, установленная при военной, статской (гражданской) и придворной службе «Табелью о рангах». О чинах в СССР и Российской Федерации см. Классный чин.
 Государственные чины — участники европейских сословно-представительных учреждений (генеральных штатов и сеймов).
 Ангельский чин — один из девяти чинов ангелов.
 В переносном значении — то же, что великая схима.
 Чин в богослужении — установленный порядок действий, определённая последовательность молитв, устав службы (чинопоследование). Например:
 Чин благословения и освящения иконы.
 Чин венчания.
 Чин в иконостасе — один из рядов икон.

Топонимы и этнонимы 
 Чин — национальная область (штат) в Мьянме.
 Чин — народ в Мьянме.
 Чин (чингук) — союз корейских племён в железном веке на юге Корейского полуострова.

Персоналии 
 Чин — корейская фамилия:
 Чин Джонъо
 Чин Ынсук
 Чин Юнсон
 Чин, Ли Лин — австралийская журналистка и телеведущая, индонезийского происхождения.
 Чин, Тессанни (род. 1985) — ямайская певица.
 Чин, Тиффани (род. 1967) — фигуристка из США.
 Чин, Чарли (род. 1948) — тайваньский и гонконгский киноактёр.
 Чин, Элиас Камсек (род. 1949) — политический, государственный и общественный деятель Республики Палау, вице-президент Палау.

См. также 
 Мечеть Чин
 Свадебные чины
 Чин-Иен (броненосец)
 Чинн
 Чинчин